Александр Александрович Андреев () — русский и советский живописец, сценограф и педагог, член Ленинградского Союза художников. Муж скульптора Анны Андреевой-Петошиной.

Биография 
В 1903 в Одессе окончил реальное училище. С 1906 жил в Петербурге. Занимался живописью и рисунком в «Новой школе живописи» (1906—1910), в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, в студии Д. Н. Кардовского (1910—1915). Участвовал в выставках с 1906 года. Член и экспонент различных художественных объединений, в том числе СОРАБИС (с 1919 года), АХРР (с 1922). С 1932 член Ленинградского Союза художников. Помимо живописи, в 1912—1917 годах много занимался сценографией. После революции активно участвовал в преобразовании художественной жизни, был членом Оргбюро Пролеткульта, избирался делегатом двух Всесоюзных культсъездов, членом Ленсовета двух созывов. В 1918—1921 преподавал в ПГСХУМ, в 1930—1932 в ИНПИИ. В 1930-е много работал в жанре тематической картины, участвуя в крупнейших выставках.

Жил в Ленинграде вместе с женой Анной Андреевой-Петошиной по адресу улица Халтурина, 1, кв. 44. Погиб в конце 1941 года во время блокады Ленинграда.

Произведения Андреева находятся в ГРМ, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Источники 
 
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 383, 384.

См. также 
 Ленинградский Союз художников

Выпускники Одесского реального училища
Художники СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художники русского авангарда
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Жертвы блокады Ленинграда
Члены Союза художников СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников